Peyrat kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Peyrat-le-Château, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Peyrat-la-Nonière, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Peyrat-de-Bellac, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Le Peyrat, kommun i departementet Ariège,